ICSI steht für:
 Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, Methode der künstlichen Befruchtung
 International Computer Science Institute, Forschungszentrum der Informatik in Berkeley, Kalifornien
 International Commission on Snow and Ice, internationales Gremium der Gletscherforschung

Abkürzung